Existen varias localidades llamadas Los Pinos, aquí se citan algunas: 

 Los Pinos, localidad del partido de Balcarce, provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Los Pinos, residencia oficial del presidente de México hasta noviembre de 2018; recinto cultural a partir del 1 de diciembre de ese año;
 Los Pinos, localidad del departamento de Colonia, Uruguay;
 Isla de los Pinos, en Nueva Caledonia;
 Los Pinos, localidad de la comuna de Quilpué, provincia del Marga-Marga, Chile.

En España 

Los Pinos, localidad del municipio de Elche, provincia de Alicante;
Los Pinos, localidad del municipio de Bédar, provincia de Almería;
Los Pinos, localidad del municipio de Lubrín, provincia de Almería;
Los Pinos, localidad del municipio de Caniles, provincia de Granada;
Los Pinos, localidad del municipio de Valverde del Camino, provincia de Huelva;
Los Pinos, localidad del municipio de Ronda, provincia de Málaga;
Los Pinos, localidad del municipio de San Javier, Región de Murcia;
Los Pinos, localidad del municipio de Valsequillo de Gran Canaria, provincia de Las Palmas;
Os Pinos, localidad del municipio de Carballo, provincia de La Coruña;
Os Pinos, localidad del municipio de O Valadouro, provincia de Lugo;
Os Pinos, localidad del municipio de Ramirás, provincia de Orense:
Costa de los Pinos, localidad del municipio de Son Servera, Islas Baleares;
Cuesta los Pinos, localidad del municipio de Borriol, provincia de Castellón;
Veredón de los Pinos, localidad del municipio de Córdoba, provincia de Córdoba;
Casas de los Pinos, municipio de la provincia de Cuenca;
O Alto dos Pinos, localidad del municipio de Ribadeo, provincia de Lugo;